Motocyklowe Grand Prix Francji 2014 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 18 maja 2014 na torze Circuit de la Sarthe w Le Mans.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 we Francji
2014